де Безиа́д () — французская аристократическая фамилия. Известные представители в хронологическом порядке:

 Безиад, Клод Антуан де (Claude Antoine de Bésiade, 1740—1829) — французский военный и политик.
 Безиад, Антуан Луи Франсуа де (1759—1811) — французский военный и придворный; доверенное лицо и товарищ по ссылке графа Прованского.
 Безиад, Жозеф Теофиль Парфе де (Joseph Théophile Parfait de Bésiade, 1770—1859) — французский военный и политик.